Temnothorax rufus  — вид мелких по размеру муравьёв рода Temnothorax трибы Formicoxenini из подсемейства Myrmicinae семейства Formicidae.

Распространение 
Афротропика (Кения, Kora National Park).

Описание 
Мелкие желтовато-оранжевые муравьи (2-3 мм). Скапус длинный (достигает затылочного края головы), метанотальная бороздка отсутствует. Сложные глаза относительно крупные. Голова длиннее свой ширины (CI 79.1–79.4) с параллельными боками. Длина головы (HL) 0,65-0,66 мм; ширина головы (HW) 0,51-0,52 мм, длина скапуса усика (SL) 0,62-0,63 мм. Клипеус и брюшко гладкие и блестящие. Проподеальные шипики средней длины. Усики рабочих и самок 12-члениковые. Малочисленные семьи обитают в гнёздах, расположенных в подстилке и древесных остатках.

Систематика 
Вид  был впервые описан в 2015 году Мэттью Пребусом (University of California, Davis, Davis, Калифорния, США). Включён вместе с видами   и  в состав видовой группы Temnothorax laurae species group. Видовое название дано по признаку окраски тела.

См. также 
 Leptothorax muscorum
 Temnothorax albipennis

Примечания

Литература 
 
 Cagniant H., Espadaler X. (1997). Les Leptothorax, Epimyrma et Chalepoxenus du Maroc (Hymenoptera: Formicidae). Clé et catalogue des espèces. Annales-Societe Entomologique de France 33: 259–284.
 Radchenko A. 2004: A review of the ant genera Leptothorax Mayr and Temnothorax Mayr (Hymenoptera, Formicidae) of the Eastern Palaearctic. Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 50(2): 109-137.
 Tinaut A. (1995). Nueva especie de Leptothorax (Mayr, 1855) del groupo laurae Emery, 1884 Leptothorax crepuscularis n. sp. (Hymenoptera, Formicidae). Zoologica Baetica 5: 89–98.
Животные, описанные в 2015 году
Насекомые Африки
Эндемики Кении
Temnothorax